Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jaime Oncins e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Jack Waite 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (secondo turno)
 David Adams /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Robbie Koenig /  Peter Tramacchi (secondo turno)
 Chris Haggard /  Peter Nyborg (secondo turno)
 Lan Bale /  Neil Broad (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1999